

Плезант-Гілл — місто, штат Каліфорнія
 Плезант-Гілл — місто, штат Айова
 Плезант-Гілл — місто, штат Міссурі
 Плезант-Гілл — місто, штат Теннессі
 Плезант-Гілл — селище, штат Іллінойс
 Плезант-Гілл — селище в окрузі Сабін, штат Луїзіана
 Плезант-Гілл — селище, штат Огайо
 Плезант-Гілл — переписна місцевість в окрузі Вілкс, штат Північна Кароліна
 Плезант-Гілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Плезант-Гілл — переписна місцевість в окрузі Полк, штат Техас